Максим Дмитриевич Плотников (; ) — белорусский футболист, вратарь казахстанского клуба «Каспий» и сборной Белоруссии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник СДЮШОР-3 (г. Пинск). С 2015 года выступал в молодёжном первенстве Белоруссии за «Динамо» (Минск). За основную команду дебютировал 9 июля 2017 года в матче 1/16 финала Кубка Белоруссии с клубом «Чисть» (4:0). Вскоре игрок был отдан в аренду до конца сезона в клуб первой лиги «Луч» (Минск), с которым стал победителем первого дивизиона и вышел в Премьер-лигу. Зимой аренда была продлена и сезон 2018 Плотников начал с «Лучом» в высшей лиге. Летом 2018 года вновь был отдан в аренду в другой клуб высшей лиги «Торпедо-БелАЗ», где выступал до конца сезона. С 2019 года является основным вратарём минского «Динамо». В июле 2020 продлил контракт со столичным клубом. Начиная с лета 2020 стал реже выходить на поле из за травм, а в сезоне 2021 года на поле вратарь так и не вышел, только иногда появляясь на лавке запасных. В декабре 2021 года покинул «Динамо» (Минск).

В феврале 2022 года перешёл в солигорский «Шахтёр». Контракт игрока с клубом заключён сроком на 2 года. По итогу сезона стал чемпионом Высшей Лиги. В январе 2023 года расторг с клубом контракт из-за задолженностей по зарплате.

В феврале 2023 года футболист перешёл в казахстанский клуб «Каспий».

Карьера в сборной 
В основную сборную Белоруссии впервые был вызван в сентябре 2019 года. Дебютировал за сборную 9 сентября в товарищеском матче со сборной Уэльса (0:1), в котором провёл на поле все 90 минут.

Достижения 
«Луч» Минск
 Победитель Первой Лиги: 2017

«Шахтёр» Солигорск
 Победитель Высшей Лиги: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Динамо» Минск 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Луч» Минск
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Каспий» Актау